Jareschky (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 800 Einwohnern (2001).

Das 1700 gegründete Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen, 18 km² großen Landratsgemeinde im Osten des Rajon Baryschiwka. Jareschky liegt am linken Ufer der Nedra, einem 61 km langen, linken Nebenfluss des Trubisch und an der Territorialstraße T–10–24 zwischen Beresan und Shuriwka.

Das Rajonzentrum Baryschiwka befindet sich 30 km südwestlich und die Hauptstadt Kiew liegt etwa 95 km westlich von Jareschky.

Persönlichkeiten 
Im Dorf kam im März 1801 der Dekabrist  Jakow Maximowitsch Andrejewitsch zur Welt.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Gegründet 1700
Rajon Baryschiwka